«Аэропорт со служебного входа» — советский художественный полнометражный цветной фильм, снятый режиссёром Борисом Яшиным на киностудии «Мосфильм» в 1986 году

Сюжет 

На крупный аэропорт обрушивается снегопад, вызывая задержку многих рейсов и сильные неудобства для тысяч пассажиров. Сменному начальнику аэропорта приходится фактически совершить трудовой подвиг, организовывая работу всех служб аэропорта для скорейшего разрешения ситуации. В этой ситуации становятся особенно заметными недостатки в организации работы и ярко проявляются характеры сотрудников.

В ролях 
 Пётр Щербаков — Тужин, сменный начальник аэропорта
 Дальвин Щербаков — Мягков, начальник аэродромных служб
 Георгий Юматов — командир авиаотряда
 Алёна Охлупина — Таня
 Сергей Чекан — Кобзаренко, начальник смены аэродромной службы
 Анатолий Салимоненко — руководитель полётов
 Майя Эглите — разгневанная пассажирка

См. также 
 «Аэропорт» — американский фильм по одноимённому роману Артура Хейли

Ссылки 
 «Аэропорт со служебного входа» на сайте «Мосфильма»
  на официальном канале «Мосфильма»

Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Производственные фильмы
Фильмы СССР 1986 года